Vardanjan (in armeno Վարդանյան) può riferirsi a:
 Gurgen Vardanjan (1963) – ex pattinatore e allenatore armeno
 Jurij Vardanjan (1956-2018) – sollevatore sovietico
 Tigran Vardanjan (1989) – pattinatore ungherese

Pagine correlate 
 Vardanyan